

Lokalizacje

Niemcy 
 Kemnath am Buchberg – dzielnica Schnaittenbach
 Kemnath bei Fuhrn – dzielnica Neunburg vorm Wald
 Kemnath – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth
 Kemnath – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth

Zobacz też 
 Kemnat
 Kemnaten
 Kemnathen